W Rumunii
 Borlești – gmina w okręgu Neamț
 Borlești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Merișani
 Borlești – wieś w okręgu Neamț, w gminie Borlești
 Borlești – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Pomi